ОМО:
 ОМО (язык) — международный искусственный язык.
 Омо (река) — река в Эфиопии.